

Automobiles 
Peugeot Buggy Hoggar est un concept car buggy de 2003.
Peugeot Hoggar (Pick-up) est un pick-up sur base Peugeot 206+ et Peugeot Partner.